Corteza hace referencia a varios artículos:

Botánica y zoología
 Corteza de los árboles, el tejido que recubre su tronco y ramas;
 Corteza (Sambucus nigra) o saúco, entre otros muchos nombres comunes, un arbusto caducifolio europeo muy frecuente;
 Corteza (Paratheuma), género de arañas araneomorfas de la familia Desidae que se encuentran en Oceanía, este de Asia y las Antillas;

Geología
 Corteza terrestre, parte externa de la Tierra, compuesta por roca sólida;
 Corteza planetaria, parte equivalente a la corteza terrestre en la Luna y, en términos generales, cualquier cuerpo celeste sólido;

Medicina
 Corteza cerebral, manto de tejido nervioso que recubre los hemisferios cerebrales;
 Corteza (glándula suprarrenal), rodea la glándula suprarrenal;

Ficción
 Corteza (ent), personaje ficticio de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien.

Gastronomía
 Corteza (gastronomía) o piel de algunos animales frita o asada para que quede crujiente, como los chicharrones;

Parte externa y más dura de ciertos alimentos:
 Corteza (fruta)
 Corteza (pan)
 Corteza (queso)

Enlaces externos